Delta Putra Sidoarjo ist ein Fußballverein aus Sidoarjo, Indonesien. 2009 spielt der Verein in der höchsten Liga des Landes, der Indonesia Super League. Seine Heimspiele trägt der Verein im Delta Stadion aus. Zurzeit spielt Delta in der dritthöchsten Spielklasse, der Liga 3.

Indonesischer Fußballverein
Sport (Sidoarjo)
Organisation (Jawa Timur)